Brouwerij Van Haver - Van Emelen, een voormalige brouwerij te Hamme
 Brouwerij de Hoop (Hamme) ook Brouwerij Van Haver, een voormalige brouwerij te Hamme